Здравко Биоградлија (Пљевља, 3. мај 1932) је био југословенски и босанскохерцеговачки глумац.

Позоришну академију похађао је у Београду (1951—1952). Професионалну глумачку каријеру започео је 1959. у Зрењанину. Био је члан позоришта у Бањој Луци (1961—1964, 1969-1973), Тузли (1965—1969, 1973- 1978), Титограду и Ријеци. У бањалучком позоришту глумио је у многобројним представама, а неке од њих су Ханка, Покојник, Бен Акиба, Антигона, Јулије Цезар, Господа Глембајеви, Глуви барут. Глумио је у филмовима Диверзанти, Дан дужи од године, Партизанска ескадрила, Стратегија швраке, Станица обичних возова.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|3
|3
|4
|2
|12
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|2
|2
|0
|4
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|0
|1
|5
|6
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|1
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|3
|6
|7
|7
|23
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1966. || Коњух планином || Црни, ослобођени друг из воза
|-
| 1966. || Глинени голуб || Бијели, стрељани илегалац
|-
| 1967. || Диверзанти || Жарко
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1971. || Дан дужи од године || /
|-
| 1971. || Клопка за генерала || Руководилац ОЗНЕ
|-
| 1973. || Со (ТВ филм) || Илегалац из Тузле
|-
| 1973. || Пјегава дјевојка || Инспектор
|-
| 1976. || Јагош и Угљеша (ТВ филм) || Управник
|-
| 1979. || Тале (ТВ мини серија)|| Немачки капетан - лекар
|-
| 1979. || Партизанска ескадрила || Немачки заповедник минобацачке батерије
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1981. || Газија (ТВ филм) || /
|-
| 1982. || Двије половине срца || /
|-
| 1982. || Мирис дуња || Кемал
|-
| 1982. || Коже || Котарски предстојник
|-
| 1985. || Ада || /
|-
| 1987. || Надвожњак (ТВ филм) || /
|-
| 1987. || Стратегија швраке || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1990. || Стратегија швраке (ТВ серија) || /
|-
| 1990. || Станица обичних возова || /
|-
| 1991. || Мој брат Алекса || /
|-
| 1992. || Алекса Шантић (ТВ серија) || /
|-
| 1994. || Полицајац са Петловог брда (ТВ серија) || Човек који чека такси
|-
| 1995. || Срећни људи (ТВ серија)|| Човек у болници
|-
| 1997. || Горе-доле (ТВ серија)|| Пролазник
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1932.
Југословенски глумци
Босанскохерцеговачки глумци
Пљевљаци
Глумци Народног позоришта Републике Српске